Вера Григорьевна Дятел (; 3 марта 1984, Чернигов) — украинская футболистка, полузащитник. Игрок национальной сборной Украины.

Биография 
Начала заниматься футболом в ДЮСШ Городнянской школы-интерната, первый тренер Семеняко Николай Иванович.

В период 1999—2002 год выступала за ЖФК «Легенда», г. Чернигов. В 2003 году перешла в ЖФК «Жилстрой-1», г. Харьков (название команды до 2004 «Харьков-Кондиционер», до 2005 «Металлист», до 2006 «Арсенал»).

С 2008 по 2014 годы играла в России за ЖФК «Звезда-2005» (Пермь) и «Зоркий» (Красногорск), неоднократная чемпионка и призёр чемпионата России.

В 2015 году играла в Швеции за «Линчёпинг». В 2016 году выступала за испанский клуб «Спортинг де Уэльва», но из-за травмы колена через полсезона вернулась на родину. В сезоне 2018/19 снова играла в Испании.

Достижения 
 «Легенда»
 Чемпион Украины (3): 2000, 2001, 2002
 Серебряный призёр чемпионата Украины (1): 2003
 Обладатель Кубка Украины (2): 2001, 2002
 Финалист Кубка Украины (1): 2003

 «Жилстрой-1»
 Чемпион Украины (2): 2004, 2006
 Серебряный призёр чемпионата Украины (2): 2005, 2007
 Обладатель Кубка Украины (3): 2004, 2006, 2007
 Финалист Кубка Украины (1): 2005

 «Звезда-2005»
 Чемпион России (2): 2008, 2009
 Бронзовый призёр чемпионата России (1): 2010
 Финалист Кубка России (2): 2008, 2009
 Финалист Кубка УЕФА (1): 2008/09

 «Зоркий»
 Чемпион России (1): 2012/13
 Серебряный призёр чемпионата России (1): 2014
 Бронзовый призёр чемпионата России (1): 2013

 «Линчёпинг»
 Обладатель Кубка Швеции (1): 2014/15

 «Жилстрой-2»
 Чемпион Украины (1): 2017

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте soccerdonna.de

Игроки в мини-футбол Украины
Футболистки Украины
Игроки женской сборной Украины по футболу
Игроки ЖФК «Легенда»
Игроки ЖФК «Гёмрюкчю»
Игроки ЖФК «Жилстрой-1»
Игроки ЖФК «Звезда-2005»
Игроки ЖФК «Зоркий»
Игроки ЖФК «Линчёпинг»
Игроки ЖФК «Жилстрой-2»